Ольга Говорцова і Тетяна Пучек були чинними чемпіонками, але цього разу Говорцова вирішила не брати участі.
Пучек грала в парі з Олександрою Пановою і вони виграли титул, у фіналі перемігши пару Александра Дулгеру і Магдалена Рибарикова з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Doubles Draw 

Tashkent Open, парний розряд
Tashkent Open 2010